CKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chongqing (Cina)